Александр Кучинский:
 Кучинский, Александр Анатольевич (род. 1979) — белорусский шоссейный велогонщик.
 Кучинский, Александр Владимирович (1967—2014) — советский и украинский журналист, редактор донецкой газеты «Криминал-Экспресс», издатель и писатель.